Bergershof ist ein Ortsname:

 Bergershof (Polsingen), Ortsteil der Gemeinde Polsingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Bergershof (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Bergershof, bis 1938 Klein Rosinsko, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Rożyńsk Mały, Siedlung im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bergershof, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Samarskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Bergerhof